Серге́й Семёнович Бирюзо́в ( (по официальным данным ) — ) — советский военачальник, Маршал Советского Союза (11.03.1955), Герой Советского Союза (01.02.1958). Начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР (1963—1964). Член ЦК КПСС (1961—1964).

Биография 

Родился  года (практически во всех источниках указывается иная дата рождения — ) в Скопине Рязанской губернии, «из семьи торговца», русский.

В 1917 году окончил церковно-приходскую школу, трудился сельскохозяйственным рабочим и лесорубом. 

В РККА вступил добровольно 15 сентября 1922 года. В 1923 году окончил 48-е пехотно-пулемётные курсы 10-х Владикавказских курсов, в 1926 году — Объединённую Кремлёвскую школу имени ВЦИК (кроме того, в 1929 году окончил 2 курса Вечернего рабочего университета). Затем — командир взвода полковой школы 65-го стрелкового полка (сентябрь 1926 — декабрь 1929 года), командир роты 36-го авиапарка в Северо-Кавказском военном округе (по июнь 1930 года), с февраля 1931 — командир роты 3-го стрелкового полка Московской Пролетарской дивизии, начальник штаба учебного батальона (по апрель 1932 года), командир батальона в той же дивизии (по июнь 1934 года, когда направлен учиться в академию).
 
В 1937 году окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе с дипломом 1 степени. Продолжил службу начальником штаба 30-й стрелковой дивизии (октябрь 1937 — апрель 1938 года), начальником оперативного отдела в штабе Харьковского военного округа (по август 1939 года).

С августа 1939 года комбриг Бирюзов — командир 132-й стрелковой дивизии в Харьковском военном округе, которую вывел в лучшие в округе по боевой подготовке.

Великая Отечественная война 
Во время Великой Отечественной войны командир 132 стрелковой дивизии (с августа 1939 по апрель 1942 года) в составе 13-й армии на Западном фронте. Участник Смоленского оборонительного сражения и битвы за Москву. В октябре 1941 года был ранен и несколько месяцев находился в госпитале, только числясь командиром дивизии. За мужество и героизм был награжден орденом Ленина.

Начальник штаба 48-й армии на Брянском фронте (с апреля по ноябрь 1942 года). В течение первого года войны получил 5 ранений, в том числе два тяжёлых.

С ноября 1942 по апрель 1943 года — начальник штаба 2-й гвардейской армии Сталинградского (впоследствии Южного) фронта.

С апреля 1943 года — начальник штаба Южного (с октября 1943 — 4-го Украинского) фронта, которым командовал Ф. И. Толбухин. Основные сражения Бирюзова на этой должности: Донбасская операция, освобождение Крыма, Ясско-Кишинёвская операция, освобождение Белграда.

С октября 1944 года — командующий 37-й армией (по май 1946 года) и главный военный советник при Болгарской армии. Армия до конца войны находилась на территории Болгарии и боевых действий не вела.

После войны 
С апреля 1946 года генерал-полковник С. С. Бирюзов занимал следующие посты: заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке (кратковременно), с июня 1946 года — заместитель Главнокомандующего Южной группой войск и заместитель Председателя Союзной контрольной комиссии в Болгарии, с июня 1947 года — командующий войсками Приморского военного округа, с апреля 1953 года — первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.

С июня 1953 — Главнокомандующий Центральной группой войск (Австрия и Венгрия), с мая 1954 года — первый заместитель Главнокомандующего Войсками ПВО страны.

Главнокомандующий войсками ПВО, одновременно заместитель министра обороны СССР (март 1955—1962). 1 февраля 1958 года присвоено звание Герой Советского Союза, с 1956 года кандидат, а с 1961 года член ЦК КПСС.

В апреле 1962 года переведён на пост Главнокомандующего ракетных войск стратегического назначения.

В марте 1963 года Бирюзов получил назначение на должность начальника Генерального штаба Вооружённых сил СССР — первого заместителя министра обороны СССР.

В это время, по утверждению Г. Арбатова, Бирюзов был близок к группе Шелепина и был посвящен в планы смещения Хрущева.

19 октября 1964 года начальник Генштаба маршал Бирюзов погиб в авиационной катастрофе вблизи Белграда, на горе Авала. Иосип Броз Тито присвоил Бирюзову (участвовавшему в освобождении Югославии, а потом там погибшему) звание Народного героя Югославии посмертно. Его прах помещён в урне в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

Оценки деятельности 
Маршал Пётр Кошевой писал, что Бирюзов — «очень требовательный начальник, но требовательность его всегда была в рамках устава и, если так можно сказать, человеческой справедливости. Многие считали его суровым и замкнутым. [Кошевой] этого не замечал. Его [Бирюзова] глубокий ум, стремление и умение смотреть в будущее отчетливо проявлялись в практической работе».

Семья 

Жена Юлия Ивановна Бирюзова.

Дочери Валентина Разумова-Бирюзова (род. 1931, историк), Ольга Зотова (род. 1935, филолог, преподаватель Военной академии имени М. В. Фрунзе). Сын Сергей Бирюзов (род. 1946).

Воинские звания 
 Полковник — присвоено 4 сентября 1938 г.;
 Комбриг — 4 ноября 1939 г.;
 Генерал-майор — 4 июня 1940 г.;
 Генерал-лейтенант — 30 августа 1943 г.;
 Генерал-полковник — 17 мая 1944 г.;
 Генерал армии — 3 августа 1953 г.;
 Маршал Советского Союза — 11 марта 1955 г.;

Награды

СССР 
 медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 10828 (1 февраля 1958)
 Пять орденов Ленина (27 марта 1942, 6 ноября 1947, 20 августа 1954, 1 февраля 1958, 20 августа 1964)
 Три ордена Красного Знамени (13 сентября 1944, 3 ноября 1944, 20 апреля 1953)
 Орден Суворова I степени (16 мая 1944)
 Орден Суворова II степени (31 марта 1943)
 Орден Кутузова I степени (17 сентября 1943)
 Орден Богдана Хмельницкого I степени (19 марта 1944)
 Советские медали

Иностранные награды 
 Народный герой Югославии (октябрь 1964, посмертно, Югославия)
 Орден Братства и единства 1-й степени (1946) (Югославия)
 Орден Партизанской звезды 1-й степени (1946) (Югославия)
 Звезда и знак ордена Святого Александра 1-го класса с мечами (1945) (Болгария)
 Звезда и знак ордена Святого Александра 1-го класса (1946) (Болгария)
 Орден Георгия Димитрова (1964) (Болгария)
 Медаль Болгарии
 Орден Государственного флага (КНДР) 1-й степени (1948) (КНДР)
 Медаль «За освобождение Кореи» (1948) (КНДР)
 2 Медали «Китайско-советской дружбы» (КНР), (1956)

Почётные звания 
 Почётный гражданин Белграда, Софии и Бургаса.

Память 

 В 1965 году в ознаменование 20-летия победы советского народа над фашистской Германией 6-я улица Октябрьского Поля Москвы переименована в улицу Маршала Бирюзова
 На улице, носящей имя С. С. Бирюзова в Москве, установлен обелиск
 19.10.2019 в Донецке на ул. Бирюзова установили бюст маршалу .
 В честь С. С. Бирюзова также названы улицы в Белграде, Минске, Рязани, Новороссийске, Тюмени, Полтаве, Донецке, Судаке, Севастополе, Саратове, Караганде, Одинцово и Ряжске.
 Бюст Героя и мемориальная доска установлены в городе Скопин
 Имя Маршала Бирюзова носили:
 Рижское высшее военно-политическое училище
 Пионерская дружина Школы 147 г. Москвы
 С конца 1960-х годов имя Маршала Бирюзова («Maršala Birjuzova») носит Стара Космайска («Stara Kosmajska») улица в Белграде

 Почётный гражданин Белграда и Софии
 На месте гибели, на горе Авала близ Белграда, установлен Памятник советским ветеранам войны.
 В июле 1966 года со стапелей верфи Brodosplit в Югославии (сейчас в Хорватии) спущен танкер «Maršal Birjuzov» дедвейтом 20800 тонн, изготовленный по заказу внешнеэкономического объединения «Судоимпорт» (СССР)

Сочинения 
 Бирюзов С. С. Когда гремели пушки. — М.: Воениздат, 1961.
 Бирюзов С. С. Советский солдат на Балканах. — М.: Воениздат, 1963.
 Бирюзов С. С. Суровые годы. 1941—1945. — М., 1966.
 Бирюзов С. С. Некоторые вопросы противовоздушной обороны во второй мировой войне. // Военно-исторический журнал. — 1961. — № 10. — С.12-27.
 Бирюзов С. С. Военно-теоретическое наследство М. Н Тухачевского. // Военно-исторический журнал. — 1964. — № 2. — С.37-49.
 Бирюзов С. С. Выдающаяся победа Советских Вооружённых Сил (к 20-летию Ясско-Кишиневской операции). // Военно-исторический журнал. — 1964. — № 8. — С.3—14.

Примечания

Литература 
 Маршалы Советского Союза. Личные дела рассказывают / Институт военных и историко-патриотических проблем и исследований. — М.: Любимая книга, 1996
 Жизнь—родине: (О маршале С. С. Бирюзове).
 
 . — С.52.
 
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. Том 2. — М., 2019. — ISBN 9785532106444. — С.51—53.

Ссылки 
 Сергей Семёнович Бирюзов на сайте Министерства обороны Российской Федерации

Выпускники Московского высшего военного командного училища
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Командующие Центральной группой войск
Ракетчики РВСН СССР и России
Главнокомандующие РВСН
Начальники Генерального штаба Советской армии
Мемуаристы России
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Почётные граждане Софии
Почётные граждане Бургаса
Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Заместители министра обороны СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Главнокомандующие Войсками ПВО СССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Погибшие в авиакатастрофах в Сербии
Погибшие в авиакатастрофах в Югославии
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Шелепинцы
Персоналии:4-й Украинский фронт
Персоналии:3-й Украинский фронт